Il volo (Italiaans voor De vlucht) is een nummer van de Italiaanse zanger Zucchero uit 1995. Het is de vierde single van zijn zevende studioalbum Spirito DiVino.

"Il volo" is een ballad die gaat over een scheiding. In Nederland, België en Frankrijk werd het nummer een grotere hit dan in Zucchero's thuisland Italië, waar het de 20e positie bereikte. In de Nederlandse Top 40 bereikte het de 15e positie, en in de Vlaamse Ultratop 50 de 5e.

Radio 2 Top 2000

Italiaans lied
Single uit 1996
Nummer van Zucchero